Klášterů se zavěcením svatému Petrovi může být více:

Kanonie sv. Petra a Pavla v Nové Říši (Česko)
Benediktinský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla v Rajhradě (Česko)
Klášter svatého Petra v Salcburku (Rakousko)
Klášter svatého Petra v Gentu (Belgie)
Opatství sv. Petra v Moissacu (Francie)
Klášter svatého Petra v Solesmes (Francie)
Klášter svatého Petra v Chartres (Francie)
Klášter a kostel svatého Petra a Pavla v Nitře (Slovensko)

Kláštery podle zasvěcení